Парламентские выборы во Франции 1863 года проходили в два тура 31 мая и 14 июня. Это были третьи выборы Второй империи. Были избраны 283 члена Законодательного корпуса. Про-правительственные кандидаты (бонапартисты) получили 5 186 340 голосов и абсолютное большенство мест — 251. Оппозиционные кандидаты получили 1 900 000 голосов и 32 места (27 %). Президентом Законодательного корпуса остался Шарль де Морни. Республиканскую оппозицию возглавлял Оливье Эмиль, монархическую — Пьер-Антуан Берье.

Контекст выборов 
До 1860-х годов Наполеон III полагался, главным образом, на деловую буржуазию и католическое духовенство. Не было никакой бонапартистской партии, которая бы его поддерживала, а только более или менее искренние или оппортунистические выступления. Есть те, кто претендует на популистский и антиклерикальный «левый бонапартизм», и те, кто претендует на консервативный и клерикальный «правый бонапартизм». Тогда Наполеону III было трудно сформировать истинную привязанность к политическому синтезу, что заставило его искать объединения «клиентов», которые ожидали от него применения определенной части его программы и которые могли бы очень быстро отвернуться от него, если бы они были недовольны.

Либерализация, проведенная в начале 1860-х годов, сопровождаемая всеобщей амнистией, объявленной по возвращении из итальянской кампании, разбудила оппозицию, как республиканскую, так и монархическую. Таким образом, правые клерикалы вовсе не оценили итальянскую политику проводимую Императором. Хотя республиканцы и либералы одобрили эту политику и его торговую политику (в частности, торговый договор с Соединенным Королевством, ратифицировавший политику, проводимую Ричардом Кобденом и Мишелем Шевалье), с другой стороны, она оттолкнула его от симпатий католиков и промышленников. Эта оппозиционная критика, в частности, воплощена в l’Univers, в журнале Луи Вейело. Она продолжалась и после экспедиции в Сирию в 1860 году в пользу маронитских католиков, которые подвергались преследованиям со стороны друзов. Тогда Наполеон III был вынужден искать новую поддержку в стране.

Конституционная реформа 1862 года 
Декретом от 24 ноября 1860 года, дополненным сенатус-консультами от 2 и 3 февраля и 31 декабря 1861 года, была изменена конституция 1852 года. Для Наполеона III речь шла о том, чтобы дать большим органам государства возможность более непосредственного участия в общей политике правительства. Так, функционирование государства, как правило, приближается к функционированию конституционной монархии. Вторая империя тогда была на пике своего развития. После конституционных реформ парламентское большинство сразу же проявило признаки независимости.

Результаты

См. также 
 Вторая империя
 Конституция Франции 1852 года

Литература 
 BARJOT D., CHALINE J-P., ENCREVÉ A., La France au XIX siècle, 1814—1915, Paris, PUF (Presse Universitaire de France), 1ère édition 1995, 5ème 2002.
 Alain Plessis, Nouvelle histoire de la France contemporaine, t. 9 : De la fête impériale au mur des fédérés, 1852—1871, Paris, Éditions du Seuil, coll. " Points. Histoire " (no 109), 1973

Примечания

Ссылки 
 Election-Politique 

Парламентские выборы во Франции
Вторая империя
История Франции
Выборы 1863 года